Малый Берёзовый — русский топоним. Может означать:
  — остров в Мурманской области.
 Малый Берёзовый (остров, Ленинградская область) — один из Берёзовых островов.
 Малый Берёзовый (остров, Красноярский край) — остров в Красноярском крае.